Ста́ртер (, от  — начинать, пускать в ход), основной агрегат пусковой системы двигателя, раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для запуска двигателя. Основные узлы стартера — двигатель, редуктор, устройства сцепления и расцепления с валом основного двигателя, пусковое устройство (для стартеров, которые не могут запускаться самостоятельно, например бензиновых, турбокомпрессорных). По принципу работы стартеры подразделяются на инерционные, прямого действия и комбинированные. В инерционных стартерах раскручивается сначала маховик, в котором накапливается энергия, обеспечивающая прокрутку вала основного двигателя при сцеплении его с валом. Стартер прямого действия раскручивает непосредственно вал основного двигателя. Различают стартеры электрические, пневматические, гидравлические, бензиновые, турбостартеры.

Ста́ртер / стартёр:

 Стартер — устройство, которое запускает что-то:
 В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска
 электрический — использующий энергию аккумуляторов или электросети, обычно применяется на поршневых ДВС (см. Пусковая система ДВС) и на ВСУ авиатехники
 воздушный или газовый — использующий энергию потока сжатого воздуха или газа, применяется на маршевых двигателях многих типов авиатехники (Боинг 737, Ми-8М, все типы самолётов Airbus, Ил-76 и т. д.), а также на двигателях магистральных газоперекачивающих агрегатов
 газотурбинный — представляющий собой маломощный газотурбинный двигатель, применяется на некоторых типах авиатехники
 В лампе тлеющего разряда стартер — устройство, подающее повышенное напряжение на контакты лампы при её запуске
 В авиамоделизме стартер — устройство для запуска некоторых видов моделей (в основном безмоторных)
 Стартёр — человек, который запускает что-то:
 В спорте стартёр — человек, который даёт старт соревнованию
 В авиации стартёр — специалист аэродромной команды (в том числе и на авианесущих кораблях), который находится непосредственно на ВПП либо на линии взлёта-посадки и визуально контролирует ситуацию.
 Прочие значения слова:
 В коллекционных карточных играх стартер — готовая колода для начинающих игроков.

См. также